Дрей — фамилия.

Известные носители 
 Дрей, Алиса (род. 1978) — финская фигуристка, выступавшая в одиночном разряде.
 Дрей, Иоганн Себастьян фон (1777—1853) — немецкий католический богослов.
 Дрей, Уильям (1921—2009) — канадский философ истории.

Примечания